Mackenzie (rivier), doorverwijspagina voor meerdere rivieren
 Mackenzie (Guyana), een mijndorp in Guyana tegenwoordig onderdeel van Linden
 Mackenzie (Missouri), een plaats in de Amerikaanse staat Missouri
 Mackenzie dykes, een stelsel van dikes in het noorden van Canada

Personen met deze achternaam
 Alexander Mackenzie (componist), een Schots componist en musicus
 Alexander Mackenzie (ontdekkingsreiziger), een Schots ontdekkingsreiziger
 Alexander Mackenzie (politicus), een Schots-Canadees politicus
 Alister MacKenzie (1870-1934), een Brits golfbaanarchitect
 Anna Mackenzie, gouvernante van prins Willem III van Oranje
 Donald MacKenzie (roeier), een Canadees roeier
 Georgia MacKenzie (1973), een Brits actrice
 James MacKenzie (1853-1925), een Schots arts
 J.C. MacKenzie (1970), een Canadees-Amerikaans acteur
 John Mackenzie (zendeling), een Brits zendeling
 John Mackenzie (zeiler), een Brits zeiler
 John Mackenzie-Rogan (1855-1932), een Brits componist en kapelmeester
 Malcolm MacKenzie (1961), een Brits golfspeler
 Oswaldo Mackenzie (1973), een Colombiaans voetballer
 Peter Mackenzie (1961), een Amerikaans acteur
 Marie Henri Mackenzie (1878-1961), een Nederlands schilder

Zie ook 
 McKenzie (doorverwijspagina)

Schotse achternaam